Новенькое — село в Локтевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Новенского сельсовета.

История 
Основано в 1893 году. В 1928 г. состояло из 435 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Новеньковского сельсовета Локтевского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Локтевского района